Kandholhudhoo est un nom propre qui peut désigner :
 Kandholhudhoo, une île de la subdivision de Alif Alif aux Maldives ;
 Kandholhudhoo, une île de la subdivision de Raa aux Maldives.